Metridia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Boeck 1865. Metridia ingår i familjen Metridinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Metridia